Slovo imaginarium nebo imaginárium není jednoznačné a může být označením pro:
Imaginaerum – album finské skupiny Nightwish
Imaginaerum (film) – film režírovaný Finem Stobem Harju související s výše uvedeným albem
Imaginárium dr. Parnasse – film režiséra Terryho Gilliama
''Imaginarium (album, První hoře) – album české skupiny První hoře